Blur – gra komputerowa wydana w 2010 roku.
 Blur – brytyjski zespół muzyczny założony w 1989 roku
 Blur – album muzyczny zespołu Blur
 Blur – album Małpy